Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa – powieść science fiction dla młodzieży, autorstwa Rafała Kosika. Jest to drugi tom z cyklu Felix, Net i Nika. Wydana w listopadzie 2005 roku przez Powergraph, opowiada o przygodach trójki trzynastolatków podczas wakacji nad morzem. Mieszkają oni w domku wynajmowanym przez Instytut Badań Nadzwyczajnych, w którym pracuje ojciec jednego z głównych bohaterów – Felixa. Instytut zajmuje się aktualnie sprawą przedwojennej bazy niemieckiej nieopodal miejsca pobytu nastolatków. Znajduje się w niej ogromny pierścień niewiadomego przeznaczenia. W wyniku serii dziwnych przypadków przyjaciele odkrywają do czego służy ów pierścień, a potem przypadkowo, kilkakrotnie przenoszą się w czasie i w przestrzeni kilkakrotnie ocierając się o śmierć. Książka nagrodzona jest tytułem „Książki Roku 2005”.

Rozdziały
Poranek tryfida
Jeszcze większe kłopoty
Nocna wyprawa
Prezentacja
Nieoczekiwana wiadomość
Pierwszy kontakt
Imprezka
Zjawa
Żelazny las
Nad morzem
Przerwane urodziny
Sztorm
Podróżnicy mimo woli
Ten latarnik coś ściemnia
Przesłuchanie
Ministerstwo Pogody
Ingerencja
Wędrowiec
Bezkształt
Epilog

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona książki „Felix, Net i Nika”

Felix, Net i Nika
Powieści fantastycznonaukowe z 2005 roku
Polskie powieści fantastycznonaukowe